Tycho-2 je hvězdný katalog více než 2,5 milionu nejjasnějších hvězd.

Obsah 
Astrometrické odkazy obsahují pozice, vlastní pohyb a dvoubarevná fotometrická data pro 2.539.913 nejjasnějších hvězd Mléčné dráhy, ze kterých je zhruba 5000 viditelných pouhým okem. Pro dvojhvězdy jsou zahrnuty komponenty se vzdáleností min. 0,8 arcsekundy. Katalog je z 99% kompletní pro hvězdy do magnitudy V~11.0 a z 90% kompletní pro V~11.5.

Údaje pro pozice a magnitudy v katalogu Tycho-2 založeny na pozorováních shromážděných "hvězdným mapovačem" satelitu Hipparcos provozovaného Evropskou kosmickou agenturou (ESA). Jsou to stejná data použitá v katalogu Tycho-1 (ESA SP-1200, 1997). Nicméně katalog Tycho-2 je mnohem rozsáhlejší a více přesný.

Přesnost vlastních pohybů kolem 2.5 mas/yr je dána porovnáním Astrographic Catalogue (AC 2000) a dalších 143 astrometrických katalogů, založených na pozemních pozorováních, a to vše redukováno do hvězdných koordinát Hipparcos. Zůstal jen soubor zhruba 100 000 hvězd, pro které nemohl být vlastní pohyb odvozen. Pro hvězdy jasnější než Vt=9 je astrometrická chyba 7 miliarcsekund. Celková chyba pro všechny hvězdy je kolem 60 miliarcsekund. Perioda pozorování byla od 1989.85 do 1993.21, přičemž hlavní satelitní pozorovací epocha je 1991.5.

Fotometrická přesnost pro hvězdy jasnější než Vt=9 je 0.013 magnitudy; pro všechny hvězdy je 0.10 pak magnitudy.

Přístup do katalogu 
Pro rychlý přístup ke zvoleným hvězdám software WCSTools očísloval každou hvězdu použitím čísla regionu (Guide Star region) (0001-9537) a pětimístného čísla hvězdy v každém regionu, přičemž tato čísla jsou oddělena desetinnou tečkou.
sty2 zobrazuje hvězdy v Tycho-2 podle čísla nebo hvězdného regionu.
imty2 zase hvězdy v obrázcích IRAF nebo FITS

Odkazy

Reference 

 Hog, E.; Fabricius, C.; Makarov, V. V.; Urban, S.; Corbin, T.; Wycoff, G.; Bastian, U.; Schwekendiek, P.; Wicenec, A. (2000) The Tycho-2 catalogue of the 2.5 million brightest stars, Astronomy & Astrophysics, v.355, pp. L27-L30.

Související články 
 Katalog Hipparcos
 Hvězdný katalog

Externí odkazy 
 Program v jazyce Perl pro extrakci dat z katalogu (Tycho-2 File Formats WCSTools software používá soubory catalog.dat a index.dat)
 Centre de données astronomiques de Strasbourg - na těchto FTP adresách je katalog Tycho-2 přístupný v podobě 19 souborů (formát gzip) - soubory catalog.dat a index.dat z podadresáře data/ přesuňte do adresáře, který je uveden v systémové proměnné TY2_PATH nebo proměnné ty2cd v souboru libwcs/ty2read.c.

Astronomické katalogy